

Televisione 
 Altruismo (Selfless) – episodio della settima stagione della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Altruismo (Selfless) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Prison Break

Altro 
 Selfless – album dei Godflesh del 1994
 Self/less – film del 2015 diretto da Tarsem Singh